

Niemcy 
1 miasto:
 Schlieben – miasto w kraju związkowym Brandenburgia, w powiecie Elbe-Elster

1 urząd:
 Schlieben – urząd w kraju związkowym Brandenburgia, w powiecie Elbe-Elster

Inne 
 Schlieben – ród
 Schlieben KL – oddział niemieckiego obozu koncentracyjnego Buchenwald